Натуральне число 2058
 2058 рік до нашої ери
 2058 рік нашої ери